Die Brasil Open 2005 waren ein Tennisturnier, welches vom 14. bis 19. Februar 2005 in Costa do Sauípe stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde das ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam ausgetragen, das zur International Series Gold gehörte, während das Turnier in Costa do Sauípe zur Kategorie der ATP International Series zählte.

Vorjahressieger im Einzel war der Lokalmatador Gustavo Kuerten, der dieses Jahr nicht am Turnier teilnahm. Von den gesetzten Spielern schafften nur die Nummer 9 Ricardo Mello und die Nummer 6 Rafael Nadal den Sprung unter die letzten Vier. Nadal schlug Mello im Halbfinale und anschließend auch seinen ungesetzten Landsmann Alberto Martín im Endspiel. Nadal gewann den ersten Titel der Saison sowie den zweiten Titel seiner Karriere.
Die Vorjahressieger im Doppel, Mariusz Fyrstenberg und Marcin Matkowski, schieden in diesem Jahr im Halbfinale aus. Sie unterlagen den späteren Turniersiegern und Setzlistendritten František Čermák und Leoš Friedl, die im darauffolgenden Finale die Argentinier José Acasuso und Ignacio González King besiegten und so ihren sechsten gemeinsamen Titel gewannen. Insgesamt war es für beide insgesamt der siebte Titel. Friedl hatte im Vorjahr schon im Finale gestanden.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 355.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 380.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 0,1 MB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2005
Tennisturnier in Costa do Sauípe